Edward Norton puede referirse a alguna de las siguientes personas:

 Edward Norton (alpinista) (1884-1954), militar y alpinista británico, principalmente conocido por participar en las dos expediciones británicas que intentaron escalar el monte Everest en 1922 y 1924.
 Edward Norton Lorenz o, más brevemente, Edward Lorenz (1917-2008), matemático y meteorólogo estadounidense, pionero en el desarrollo de la teoría del caos, que acuñó el término «efecto mariposa».
 Edward Norton, actor, guionista, productor y director de cine estadounidense nacido en 1969.